Eupel bezeichnet

 Eupel (Eisenerzgrube), im 17. Jahrhundert erstmals erwähnte ehemalige Eisenerzgrube Niederhövels, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Eupelsche Hofbuchhandlung, auch F. A. Eupel's Verlag in Gotha, 1826 in Sondershausen gegründete Verlagsbuchhandlung